

Lokalizacje

Niemcy 
 Holzkirchen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Miesbach
 Holzkirchen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Würzburg

Inne 
 Holzkirchen – klasztor

Zobacz też 
 Holzkirch